Rossetto ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Rossetto (1946–2022), italienischer Ruderer
 Héctor Rossetto (1922–2009), argentinischer Schachmeister
 Louis Rossetto (* 1949), US-amerikanischer Autor, Journalist und Entrepreneur
 Stéphane Rossetto (* 1987), französischer Straßenradrennfahrer